Серо Чико има више значења:

 Серо Чико, Серитос (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Чико (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику